Аусбрух (; внезапное явление; вспышка) — термин немецкого происхождения.

  — сорт виноградного вина.
  — немецкая панк-группа.

Примечания